Флаги сельских поселений России:
 Флаг Володарского сельского поселения (Ленинградская область)
 Флаг сельского поселения Володарское (Московская область)